Skrzydłowo ist der Name folgender Orte: 

 Skrzydłowo (Woiwodschaft Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Skrzydłowo (Rymań), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Mühlenbruch